Дмитрий Викторович Кузеняткин  (род. 18 июля 1982, Уральск) — российский актёр, ведущий, музыкант, человек-оркестр.

Биография 
Дмитрий Кузеняткин родился в городе Уральск (республика Казахстан) в семье военного и музыкального работника. В связи с назначениями отца семья часто переезжала. Кузеняткину пришлось часто менять школы (он учился в селе Луговое Джамбульской области, во Фрунзе (ныне Бишкек), в Оренбурге.

Окончил музыкальную школу по классу фортепиано и гитары, пел в хоре, занимался вольной борьбой, ходил в фотокружок. В 1993 году семья переехала в Оренбург, где Кузеняткин окончил школу № 61 с углублённым изучением немецкого языка. В Оренбурге он вместе с сестрой занимался в детском музыкально-хореографическом ансамбле «Щелкунчик». С этим коллективом Кузеняткин ездил на конкурс «Утренняя звезда», где коллектив стал суперфиналистом.

С отличием окончил Костромское училище культуры на отделение хореографии. В это время в Кострому приехали педагоги из СПбГАТИ (ныне РГИСИ) и предложили Кузеняткину поступать на курс артистов эстрады под руководством И. Р. Штокбанта.

Творческая биография 
В 2008 году Дмитрий Кузеняткин окончил СПбГАТИ (ныне РГИСИ), стал лучшим выпускником года.

2009 год — принимает участие в популярной программе Первого канала «Минута славы», где становится финалистом.

С 2004 по 2010 гг. Кузеняткин работает в Санкт-Петербургском «Театре Буфф», играет собственное шоу «Обычное-необычно», снимается в кино.

2012 год — создаёт музыкально-эксцентричную шоу-группу «Красные огурцы».

2013 год — вместе с музыкантом Дмитрием Смирновым организовывает питерский дуэт «Димон и Димон».

2014 год — по окончании Московского Института Теле-Радиовещания Останкино (МИТРО) совместно с телеведущей Оксаной Танеджи запускают телепрограмму «Спорим, ты талантлив?!»

Август 2015 года — Дмитрий Кузеняткин открывает для себя новое увлечение — альпинизм и 18.08.2015 совершает успешное восхождение на Эльбрус с Северной стороны. Высота 5640 метров.

2015—2016 гг. — Выступает ведущим, спикером, режиссёром креативного фестиваля в сфере event индустрии «Total soul», после чего в течение двух лет работает на мероприятиях по всей стране и за рубежом, даёт мастер-классы для представителей творческих профессий. За два года побывал более чем в 100 городах и 25 странах.

2016 год:

— Запись песен из репертуара группы «Димон и Димон», запуск официального сайта дуэта.

— Становится телеведущим программы «Еда test», на телеканале «Еда». В программе проверялись рецепты и советы, связанные с едой.

— Проект «Спорим, ты талантлив?!» уходит в интернет! Теперь свой основной талант все желающие могут узнать по скайпу! Запуск официального сайта проекта.

— Дмитрий Кузеняткин становится финалистом конкурса среди ведущих мероприятий «Шоумен года».

— Кузеняткин совершает успешное восхождение на одну из самых загадочных вершин горного Алтая — гора Белуха.

2017 год:

— Дмитрий Кузеняткин поступает в «Школу первого канала» на курс телеведущего. Куратор курса — Елена Афанасьева. Параллельное учится на телевизионного продюсера.

— Съемки в юмористической программе «Петросян- шоу» на ВГТРК.

— Туристический канал «Поехали» запускает в эфир видеоблог «Человек с камерой» — видеозаметки о путешествиях Кузеняткина.

— Дмитрий Кузеняткин готовится к экспедиции на первый семитысячник «Пик Ленина».

Дмитрий Кузеняткин ведёт мероприятия на русском и английском языках, как ведущий мероприятий сотрудничает с компаниями 

 «Газпром», «Транснефть», «РЖД», «Комитет по культуре Санкт-Петербурга», «Мегафон», «Coca-cola», «Renault», «Сбербанк России», «ВТБ», «Lamborghini», «Северсталь», а также c администрацией города Санкт-Петербурга и Кремлём.

Работа в театре

Актёрские работы 
  — музыкально-эстрадная программа «Ананасы в шампанском» — Малыш
  — «Молодость Короля Людовика XIV» — кардинал Мазарини
 2006 — музыкально-эстрадная программа «Яблоки на снегу» — Дядя Степа
  — мюзикл «Смайл»
  — «Снежная королева» — Олень
  — «Двойное непостоянство» — Принц
 2021- Моноспектакль "Исповедь комика" (автор Д. Кузеняткин)

Режиссёрские работы 
 2006 — музыкально-эстрадная программа «Яблоки на снегу»

Роли в кино и телесериалах 
  — «Улицы разбитых фонарей. Менты-8» — программист
 2007 — «Мушкетеры Екатерины» — неофит
  — «Мамочка, я киллера люблю» — бандит
 2008 — «Передел. Кровь с молоком» — бандит
 2008 — «А. Д.» — бармен
 2008 — «Опергруппа» — Кирюха
  — «Время земляники» — сосед
 2009 — «Приключения Василия Ивановича и Петьки» — адъютант белого генерала
 2009 — «Возвращение Синдбада» — Руис
 2009 — «Лимузин» — злодей
 2009 — «Литейный, 4» — админ
  — «Дорожный патруль — 4» — Приёмышев
 2010 — «Наркотрафик» — наркодилер
 2010 — «Прощай Макаров» — Руслан
  — «Вернуть из мёртвых» («Я отменяю смерть») — Денис Соколов, санитар морга
  — «Двое с пистолетами» — врач
  — «Профиль убийцы 2» — таксист

Награды 
 Лучший выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства 2008 г. (ныне РГИСИ);
 Финалист программы «Минута славы» на первом канале;
 1-е место в номинации «Речевой жанр» в конкурсе им. Б. Брунова (2008 г.);
 1-е место во Всероссийском конкурсе артистов эстрады «Ялта-Москва-Транзит 2008»;
 Гран-при всероссийского конкурса эстрады «Антре-2007»;

Интересные факты 
 Дмитрий Кузеняткин профессионально поёт и танцует, умеет играть на гитаре, фортепиано, шотландской волынке, на клаксонах и пиле, жонглирует настоящими бутылками шампанского, вантузами, жонглирует шариками от пинг-понга ртом, владеет эквилибристикой.
 В 16 лет вместе со своей мамой Кузеняткин организовал вокально-хореографическую студию «Оранжевая рапсодия», где занималось около 100 человек от 4-х до 25 лет. Мама преподавала вокал, а Кузеняткин — хореографические дисциплины.

Ссылки 
 Официальный сайт Дмитрия Кузеняткина
 Личная страница в ВК
 Личная страница в Instagram
 Личная страница на Facebook
 YouTube канал Дмитрия Кузеняткина
 Страница на Рускино
 Страница на Кинопоиске
 Интервью. Дмитрий Кузеняткин."Необычное из обычного"
 Дмитрий Кузеняткин: Хочу сыграть Калигулу и Хлестакова!
 Официальный сайт питерского дуэта «Димон и Димон»
 Официальный сайт проекта «Спорим, ты талантлив?!»